Mazatán (Chiapas), municipalité du Mexique,
, localité du Mexique.